Това е списък на царете на хетите.

Хати

Старо царство

Средно царство 
Уравление средата-края на 15 век пр.н.е.

Ново царство (империя)

Източници 

 McMahon, G., Hittite History, Biblical Archaeologist 52 (1989), 62 – 77
 Robert S. Hardy, The Old Hittite Kingdom: A Political History, The American Journal of Semitic Languages and Literature, vol. 58, no. 2, pp. 177–216, 1941

Външни препратки 
 Hittites.info

Списъци на хора